Энн Ширли:

 Энн Ширли (1918 — 1993) — американская актриса.
 Энн Ширли — героиня книг канадской писательницы Л. М. Могтомери.